SKA Leningrad (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 SKA Leningrad (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy